Сен-Севе́р-дю-Мутье́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Бельмон-сюр-Ранс. Округ коммуны — Мийо.

Код INSEE коммуны — 12249.

Коммуна расположена приблизительно в 570 км к югу от Парижа, в 105 км восточнее Тулузы, в 65 км к югу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 226 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 118 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 89 были экономически активными, 29 — неактивными (показатель активности — 75,4 %, в 1999 году было 61,9 %). Из 89 активных работали 84 человека (43 мужчины и 41 женщина), безработных было 5 (3 мужчин и 2 женщины). Среди 29 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон